Adesmia —  научное название нескольких таксонов:
 Adesmia — род насекомых из семейства чернотелок отряда жесткокрылых;
 Adesmia — род двудольных растений из семейства бобовых порядка бобовоцветных.